Rocade nord désigne plusieurs contournements routiers :

En France
 Rocade nord d'Angers
 Rocade nord de La Roche-sur-Yon

En Espagne
 Rocade Nord de Carthagène
 Rocade Nord de Càceres

Voir aussi
 Rocade sud
 Rocade est
 Rocade ouest